Localidades
 Machadinho, município gaúcho
 Machadinho (distrito), no município homônimo
 Machadinho d'Oeste, município em Rondônia
 Rio Machadinho, corta Rondônia
 Caminho do Machadinho, logradouro nos Açores

Pessoas
 Machadinho (radialista), brasileiro

Desambiguações de topônimos